Altenvogtshof bezeichnet Ortschaften:

 einen Ortsteil von Buchenbach im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg
 einen Ortsteil von Glottertal im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg
 einen Stadtteil von Furtwangen im Schwarzwald (Stadtteil Linach) im Schwarzwald-Baar-Kreis in Baden-Württemberg
 einen Stadtteil von Furtwangen im Schwarzwald (Stadtteil Rohrbach im Schwarzwald) im Schwarzwald-Baar-Kreis in Baden-Württemberg
 einen Stadtteil von Vöhrenbach im Schwarzwald-Baar-Kreis in Baden-Württemberg